La scène de crime est un terme de criminalistique désignant l'ensemble des lieux et des objets ainsi que leur situation, constituant le théâtre d'un crime. Ce terme est aussi utilisé dans :

 La Scène du crime, un film américain sorti en 1949
 Scènes de crimes, un film français sorti en 2000
 Scène de crime, l’encyclopédie de la police scientifique, un roman britannique sorti en 2003.
Homonymie de titre